Костыгов — фамилия:

 Костыгов, Александр Степанович — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 7994; 26 ноября 1848.
 Костыгов, Алексей Вениаминович — российский гандболист, вратарь.
 Костыгов, Пётр Никитич — Георгиевский кавалер; подпоручик; № 7363; 17 декабря 1844.